TEU steht für:
 Twenty-foot Equivalent Unit, ein Maß für Kapazitäten von Containerschiffen und Hafenumschlagsmengen  
 Treaty on European Union, der Vertrag über die Europäische Union
 Traffic Eye Universal, Elektronisches Überkopf-Detektor-System für Verkehrskenngrößen
 Te Anau Airport (IATA-Code), Flughafen von Te Anau (Neuseeland), Neuseeland

Teu ist der Familienname folgender Personen:
 Sione Teu (* 1986), tongaischer Fußballspieler

teu steht für:
 Soo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kuliak-Sprachen in Nordost-Uganda

TEU